Перша Ліга Туреччини 1993—1994  — 36-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Бешікташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як володар Кубка Туреччини 1993—1994.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1993-1994
Туреччина
Туреччина
1993 у турецькому спорті
1994 у турецькому спорті